Le terme mascaret est associé avec :

Littérature 
 Mascarets, un recueil de huit récits de l'écrivain André Pieyre de Mandiargues, paru en 1971 aux Éditions NRF Gallimard, coll. Le Chemin.

Sciences 
 Mascaret, un phénomène naturel très spectaculaire qui se produit sur une centaine de fleuves, rivières et baies dans le monde et qui se traduit par une brusque surélévation de l'eau provoqué par l'onde de la marée montante lors des grandes marées ;
 Mascaret de pression (ou mascaret atmosphérique), un phénomène météorologique qui prend la forme d'une front d'ondes de pression dans l'atmosphère terrestre se formant normalement dans une masse d'air stable à bas niveau à l'avant d'une goutte froide ou d'un front froid ;
 MASCARET (logiciel), est un logiciel libre de simulation numérique en mécanique des fluides.